Опсада Смедерева може да се односи на следеће догађаје:
 Опсада Смедерева (1453)
 Опсада Смедерева (1456)

Види још 
 Пад Смедерева